Ruta Provincial 34 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 34, ruta provincial de la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Ruta Provincial 34, ruta provincial de la provincia de La Pampa, República Argentina.
Ruta Provincial 34, ruta provincial de la provincia de Córdoba, República Argentina.
Ruta Provincial 34, ruta provincial de la provincia de Mendoza, República Argentina.